Memorial – una cerimonia o una manifestazione (anche sportiva) in ricordo di persone illustri o fatti storici
 Memorial – album dei Moonspell del 2006
 Memorial – album dei Russian Circles del 2013
 Memorial – associazione per i diritti umani con sede a Mosca
 In memoria (Memorial), episodio della sesta stagione di Star Trek: Voyager